Hrvatski nogometni klub "Mladost" (HNK "Mladost"; "Mladost" Veliki Raven; "Mladost") je nogometni klub iz Velikog Ravena, grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2020./21. "Mladost" se natjecala u "3. ŽNL Koprivničko-križevačkoj - skupina Križevci", ligi sedmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Klupske boja je crvena.

O klubu  
Mladost je osnovana 1970. godine kao nogometna sekcija SD "Mladost", ali ubrzo postaje samostalan klub. Od 1974. do 1991. "Mladost" je redoviti član Općinske lige Križevci, s povremenim nastupima u Međuopćinskoj ligi. Svoje vlastito igralište klub je dobio 1979. godine.  
U samostalnoj Hrvatskoj Mladost pretežno nastupa u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.

Uspjesi

nakon 1991.  
 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 1995./96. 

 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2004./05. 
 drugoplasirani: 2019./20.

do 1991.  
 Općinska liga Križevci 
 prvak: 1978./79., 1983./84.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci  
 Veliki Raven

Vanjske poveznice 
 HNK Mladost Veliki Raven, facebook stranica 
  sofascore.com, HNK Mladost Veliki Raven  
 sportilus.com, HRVATSKI NOGOMETNI KLUB MLADOST VELIKI RAVEN

Izvori 
 
 Ivan Majdak: "Križevačka nogometna priča : 1909. – 2009.", Križevci, 2009.,  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 97 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 21. lipnja 2021.  
 poslovna.hr, HRVATSKI NOGOMETNI KLUB MLADOST VELIKI RAVEN 
 bisnode.hr, HRVATSKI NOGOMETNI KLUB MLADOST VELIKI RAVEN 
 fininfo.hr, HNK MLADOST VELIKI RAVEN 
 fininfo.hr, NK "Mladost" V.Raven 
 companywall.hr, HNK MLADOST VELIKI RAVEN 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji   
Šport u Križevcima